Saarlup Qaqqaa bezeichnet:
 Saarlup Qaqqaa (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Saarlup Qaqqaa (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland